Прата:

 Прата — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Прата — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.